Натуральне число 1710
 1710 рік до нашої ери
 1710 рік нашої ери